Costantino VI – imperatore bizantino
 Costantino VI di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli
 Costantino VI d'Armenia – re della Piccola Armenia, dal 1362 alla morte